

Persone 
 Ettore Balma Mion – ciclista
 Sergio Mion – calciatore
 Giovanni Mion – calciatore
 Antonio Mion – calciatore
 Alfonso Dante Mion – calciatore

Personaggi 
 Mion Sonozaki – personaggio dell'anime e manga Higurashi no naku koro ni